Patriomanis — вимерлий рід ящерів із вимерлої родини Він жив в еоцені Північної Америки і в даний час є єдиним ящером, відомим із Західної півкулі. Рід містить один вид, P. americana, який відомий за шістьма екземплярами, здебільшого з формації Вайт-Рівер Чадрону в штаті Монтана. У нього були довгі пальці і чіпкий хвіст, що свідчило про те, що він був деревним, а його щелепа була здатна розкриватися ширше, ніж у сучасних ящерів. Його вуха та волосся між лускою також були довшими, ніж у сучасних ящерів.

Філогенез 
Філогенетичне положення роду Patriomanis у родині Patriomanidae:

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці міоцену